BCV peut désigner :
 Banque centrale du Venezuela, la banque centrale du Venezuela ;
Banque Cantonale Vaudoise, une banque cantonale suisse dont le siège est à Lausanne dans le canton de Vaud.